Marie-Madeleine de Vignerot d'Aiguillon, född 1604, död 1675, var en fransk hovfunktionär och salongsvärd.  Hon var systerdotter till kardinal Richelieu och spelade en inflytelserik roll som värd för en salong under fronden, och som filantropist.

Källor 

Kvinnor
Födda 1604
Avlidna 1675
Franska hovdamer
Personer i Frankrike under 1600-talet
Franska salongsvärdar